est un personnage de Saint Seiya. D’origine grecque, son nom vient du nom grec du dieu du vent, Éole. Il est le Chevalier d’Or du Sagittaire, frère ainé d’Aiolia du Lion. Dans la version française, son nom varie beaucoup d'un épisode à l'autre, car il est aussi bien appelé Ayor, qu'Ayoros, Yora, Yoros, Ayori, etc.

Du futur grand pope au traître 

Chevalier loyal, droit et juste, considéré comme le plus puissant chevalier de sa génération avec Saga des Gémeaux, il est pressenti par Shion pour lui succéder en tant que Grand Pope, à l'instar, deux cents ans plus tôt, de Sisyphe du Sagittaire qui succédera au Pope Sage lors de la Guerre Sainte du .
Il se rebellera contre le Grand Pope Arès (ou Saga ayant secrètement pris la place d’un Shion vieillissant). Ainsi, 13 ans avant la bataille du Sanctuaire, Aiolos devient un traître pour les autres Chevaliers d’Or. Il est grièvement blessé par l’Excalibur de Shura du Capricorne, refusant de se livrer à fond, en sauvant la princesse Saori, réincarnation d’Athéna. À bout de forces, et  perdant son sang, il confie la jeune Athéna et son armure d'or à Mitsumasa Kido, cependant, et comme précisé dans , Aiolos a disparu : on n'a jamais retrouvé son corps, impossible de savoir s'il est vraiment mort.

Pour élire son successeur, Saori organise un tournoi entre les Chevaliers de Bronze mais celui-ci est saboté par Ikki. Son armure demeure alors dans la maison du Sagittaire. Elle viendra à maintes reprises en aide à Seiya.

Il reviendra un court instant grâce à l’énergie des 13 armures d’or afin de détruire le mur des lamentations, alors qu’il n’était pas revenu en spectre aux côtés des autres Chevaliers . Il n'est également pas revenu dans le film  Les guerriers d'Abel alors que les chevaliers d'or morts étaient ressuscités ni dans le film Tenkai-hen Josho : overture, alors que tous les chevaliers d'or, Shion inclus, passent en jugement au début du film, il est absent de cette assemblée, de quoi créditer la thèse selon laquelle il serait toujours en vie.

Dans Saint Seiya Omega, Seiya est devenu le chevalier légendaire du Sagittaire grâce à ses nombreux combats avec ses amis. De plus avec l'arrivée de Kōga qui est le nouveau chevalier de Pégase, Seiya utilise depuis la saison 2 l'attaque qu'il a héritée de Aiolos : Atomic Thunderbolt.

Armure 

L’armure du Sagittaire représente la constellation du Sagittaire qui fait référence au mythologique centaure Chiron. À noter que la première armure d'or du Sagittaire n'a pas d'ailes. Tandis que plus tard, elle en aurait pour ressembler un peu à une fusion entre le Sagittaire et Pégase. En fait il est dit dans la série que l'armure d'or du Sagittaire a pris une forme plus brute afin de se dissimuler d'elle-même aux forces obscures qui la convoitaient, et aurait repris sa véritable apparence par la suite.

Techniques 

Aiolos est le chevalier d'or du Sagittaire, troisième signe de feu du zodiaque, représentant le feu quasi divin, spirituel. Ses techniques sont essentiellement à base de feu, foudre et/ou de lumière.

 Flèche d’Or (Golden Arrow), dite « de la justice ». Une flèche dorée de lumière et de flammes fuse à la vitesse de la lumière pour transpercer l'ennemi, si son auteur détient assez de cosmos, il peut même abattre un Dieu. Seul l'arc d'or du sagittaire en est capable parmi toutes les armes dont disposent les chevaliers même s'il ne l'a jamais été confirmé ou non pour les 12 armes de l'armure de la balance.
 Foudre Atomique (Atomic Thunderbolt) : Aiolos concentre son Cosmos dans son poing tandis que des éclairs tonnent derrière lui, puis il envoie une multitude de boules d'énergie foudroyantes et brûlantes, si rapides que le flot continu peut se réunir en un seul rayon. Cette technique rappelle les deux techniques de Seiya, Pegasus Ryūsei Ken et Pegasus Suisei Ken, mais en bien plus abouties et puissantes.
 Désintégration infinie (Infinity Break) : Rassemble son cosmos pour projeter des millions de flèches d’or de lumière à tête chercheuses servant à transpercer quiconque et à le protéger contre toutes attaques.

Voix 

Aiolos était doublé par Yūsaku Yara dans la version originale. Dans la version française, c'était Marc François pour l'épisode 25, Taric Mehani pour la partie Hadès, et Serge Bourrier pour le reste de la série.

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité, le rôle est confié à Toshiyuki Morikawa en VO et à un comédien non-crédité en VF.

Notes et références 

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro